Гарде ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Ронкаль. Занимает площадь 43,4 км². Население — 172 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de Estadística de Navarra
 Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra
 Sistema de Información Territorial de Navarra
 Toponimia Oficial de Navarra 
 Bernardo Estornés Lasa - Auñamendi Encyclopedia (Euskomedia Fundazioa)

Муниципалитеты Наварры